Nishiwaki bezeichnet:
 Nishiwaki, eine Stadt in der Präfektur Hyōgo in Japan

Nishiwaki ist der Familienname folgender Personen:
 Nishiwaki Junzaburō (1894–1982), japanischer Schriftsteller
 Masahito Nishiwaki (* 1984), japanischer Eishockeyspieler
 Ryōhei Nishiwaki (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Tetsuya Nishiwaki (* 1977), japanischer Fußballspieler